Hua se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bao-Zheng Hua
 Henri Hua
 Hu Song Hua